

Болдвін-Парк — місто, штат Каліфорнія
 Болдвін-Парк — селище, штат Міссурі